Карлсбад 1911 був одним із чотирьох знаменитих міжнародних шахових турнірів, що відбулись у курортному містечку Карлсбад (Богемія, тогочасна Австро-Угорщина). Іншими подібними турнірами були Карлсбад 1907, 1923 and 1929.

Церемонія відкриття проходила в готелі Кургаус Імперіал (Кайзербад) 20 серпня 1911. Двадцять шість шахових майстрів брали участь у величезному круговому турнірі (325 ігор!). Серед провідних шахістів світу тільки двоє були відсутні: Емануель Ласкер і Хосе Рауль Капабланка. Учасники грали з 20 серпня до 24 вересня 1911. Переможцем став Ріхард Тайхманн і це була найвизначніша перемога в його кар'єрі.  

Остаточна перехресна таблиця має вигляд:

{|class="wikitable" 
|  style="background:#f0f0f0;"|#
|  style="background:#f0f0f0;"|Player
|  style="background:#f0f0f0;"|1
|  style="background:#f0f0f0;"|2
|  style="background:#f0f0f0;"|3
|  style="background:#f0f0f0;"|4
|  style="background:#f0f0f0;"|5
|  style="background:#f0f0f0;"|6
|  style="background:#f0f0f0;"|7
|  style="background:#f0f0f0;"|8
|  style="background:#f0f0f0;"|9
|  style="background:#f0f0f0;"|10
|  style="background:#f0f0f0;"|11
|  style="background:#f0f0f0;"|12
|  style="background:#f0f0f0;"|13
|  style="background:#f0f0f0;"|14
|  style="background:#f0f0f0;"|15
|  style="background:#f0f0f0;"|16
|  style="background:#f0f0f0;"|17
|  style="background:#f0f0f0;"|18
|  style="background:#f0f0f0;"|19
|  style="background:#f0f0f0;"|20
|  style="background:#f0f0f0;"|21
|  style="background:#f0f0f0;"|22
|  style="background:#f0f0f0;"|23
|  style="background:#f0f0f0;"|24
|  style="background:#f0f0f0;"|25
|  style="background:#f0f0f0;"|26
|  style="background:#f0f0f0;"|Total
|-
|1|| /Тюрингія||  * ||1 ||1 ||1 ||½ ||1 ||½ ||½ ||1 ||0 ||1 ||1 ||½ ||½ ||½ ||1 ||0 ||½ ||½ ||½ ||1 ||1 ||½ ||1 ||1 ||1 || 18.0
|- 
|2||  / || 0 ||* ||½ ||½ ||0 ||½ ||½ ||1 ||½ ||1 ||1 ||0 ||½ ||1 ||1 ||½ ||1 ||1 ||1 ||½ ||½ ||½ ||1 ||1 ||1 ||1 || 17.0
|-
|3||  / || 0 ||½ ||* ||0 ||½ ||½ ||½ ||1 ||½ ||0 ||1 ||½ ||1 ||1 ||1 ||1 ||1 ||0 ||½ ||1 ||1 ||1 ||½ ||1 ||1 ||1 || 17.0
|-
|4||  / || 0 ||½ ||1 ||* ||1 ||1 ||0 ||0 ||1 ||½ ||0 ||1 ||1 ||0 ||1 ||1 ||0 ||1 ||1 ||1 ||1 ||0 ||0 ||1 ||1 ||1 || 16.0
|-
|5||   || ½ ||1 ||½ ||0 ||* ||½ ||0 ||½ ||½ ||1 ||½ ||½ ||½ ||½ ||1 ||1 ||½ ||1 ||0 ||1 ||½ ||1 ||0 ||1 ||1 ||1 || 15.5
|-
|6||  / || 0 ||½ ||½ ||0 ||½ ||* ||½ ||0 ||0 ||0 ||½ ||½ ||1 ||1 ||1 ||½ ||½ ||1 ||1 ||1 ||½ ||1 ||1 ||1 ||1 ||1 || 15.5
|-
|7||  / ||  ½ ||½ ||½ ||1 ||1 ||½ ||* ||0 ||½ ||1 ||0 ||1 ||½ ||0 ||1 ||½ ||1 ||0 ||0 ||½ ||½ ||1 ||1 ||½ ||1 ||1 || 15.0
|-
|8||  /         ||½ ||0 ||0 ||1 ||½ ||1 ||1 ||* ||½ ||0 ||1 ||½ ||½ ||0 ||0 ||½ ||1 ||½ ||1 ||0 ||1 ||0 ||1 ||1 ||1 ||0 || 13.5
|-
|9||  / || 0 ||½ ||½ ||0 ||½ ||1 ||½ ||½ ||* ||1 ||0 ||½ ||½ ||½ ||½ ||1 ||0 ||1 ||1 ||1 ||1 ||0 ||1 ||0 ||0 ||1 || 13.5
|-
|10||  /Богемія || 1 ||0 ||1 ||½ ||0 ||1 ||0 ||1 ||0 ||* ||0 ||0 ||½ ||1 ||0 ||0 ||½ ||1 ||1 ||½ ||½ ||1 ||½ ||1 ||½ ||1 || 13.5
|-
|11||   / || 0 ||0 ||0 ||1 ||½ ||½ ||1 ||0 ||1 ||1 ||* ||0 ||0 ||1 ||½ ||1 ||0 ||½ ||0 ||0 ||1 ||1 ||1 ||1 ||½ ||1 || 13.5
|-
|12||  / || 0 ||1 ||½ ||0 ||½ ||½ ||0 ||½ ||½ ||1 ||1 ||* ||0 ||1 ||1 ||½ ||½ ||½ ||1 ||½ ||½ ||1 ||0 ||0 ||1 ||0 || 13.0
|-
|13||  / ||½ ||½ ||0 ||0 ||½ ||0 ||½ ||½ ||½ ||½ ||1 ||1 ||* ||½ ||1 ||½ ||1 ||1 ||0 ||1 ||½ ||0 ||0 ||0 ||0 ||1 || 12.0
|-
|14||  /Бранденбург || ½ ||0 ||0 ||1 ||½ ||0 ||1 ||1 ||½ ||0 ||0 ||0 ||½ ||* ||½ ||½ ||1 ||0 ||1 ||1 ||0 ||0 ||½ ||1 ||1 ||0 || 11.5
|-
|15||  / || ½ ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||1 ||½ ||1 ||½ ||0 ||0 ||½ ||* ||1 ||1 ||½ ||½ ||½ ||1 ||1 ||1 ||0 ||1 ||0 || 11.5
|-
|16||  /Шлезвіг-Гольштейн  ||0 ||½ ||0 ||0 ||0 ||½ ||½ ||½ ||0 ||1 ||0 ||½ ||½ ||½ ||0 ||* ||1 ||1 ||0 ||½ ||0 ||1 ||½ ||1 ||1 ||1 || 11.5
|-
|17||  / || 1 ||0 ||0 ||1 ||½ ||½ ||0 ||0 ||1 ||½ ||1 ||½ ||0 ||0 ||0 ||0 ||* ||0 ||½ ||1 ||½ ||1 ||1 ||1 ||0 ||0 || 11.0
|-
|18||  / || ½ ||0 ||1 ||0 ||0 ||0 ||1 ||½ ||0 ||0 ||½ ||½ ||0 ||1 ||½ ||0 ||1 ||* ||1 ||½ ||½ ||0 ||½ ||½ ||1 ||½ || 11.0
|-
|19||    ||½ ||0 ||½ ||0 ||1 ||0 ||1 ||0 ||0 ||0 ||1 ||0 ||1 ||0 ||½ ||1 ||½ ||0 ||* ||½ ||1 ||0 ||1 ||1 ||0 ||0 || 10.5
|-
|20||  / || ½ ||½ ||0 ||0 ||0 ||0 ||½ ||1 ||0 ||½ ||1 ||½ ||0 ||0 ||½ ||½ ||0 ||½ ||½ ||* ||½ ||1 ||½ ||0 ||1 ||1 || 10.5
|-
|21||  / || 0 ||½ ||0 ||0 ||½ ||½ ||½ ||0 ||0 ||½ ||0 ||½ ||½ ||1 ||0 ||1 ||½ ||½ ||0 ||½ ||* ||½ ||1 ||1 ||0 ||1 || 10.5
|-
|22||  /  ||0 ||½ ||0 ||1 ||0 ||0 ||0 ||1 ||1 ||0 ||0 ||0 ||1 ||1 ||0 ||0 ||0 ||1 ||1 ||0 ||½ ||* ||1 ||0 ||0 ||1 || 10.0
|-
|23||  / || ½ ||0 ||½ ||1 ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||½ ||0 ||1 ||1 ||½ ||0 ||½ ||0 ||½ ||0 ||½ ||0 ||0 ||* ||½ ||½ ||0 ||  8.5
|-
|24||  / ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||½ ||0 ||1 ||0 ||0 ||1 ||1 ||0 ||1 ||0 ||0 ||½ ||0 ||1 ||0 ||1 ||½ ||* ||0 ||1  || 8.5
|-
|25||  /Богемія  ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||1 ||½ ||½ ||0 ||1 ||0 ||0 ||0 ||1 ||0 ||1 ||0 ||1 ||1 ||½ ||1 ||* ||0  || 8.5
|-
|26||  / || 0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||1 ||0 ||0 ||0 ||1 ||0 ||1 ||1 ||0 ||1 ||½ ||1 ||0 ||0 ||0 ||1 ||0 ||1 ||*  || 8.5
|}

Примітки

Посилання
Карлсбад 1911 - ігри 

Шахові змагання у Європі
Спортивні події 1911
Спортивні змагання в Чехії
Серпень 1911
Вересень 1911